Mitsui bezeichnet:

 die Mitsui (Familie), Gründer des Mitsui Zaibatsu
 das Mitsui-Kunstmuseum der Familie
 Mitsui Chemicals, ein japanisches Chemieunternehmen der Mitsui Group mit Firmensitz in Tokio
 Mitsui Group, eine japanische Gruppe unabhängiger Unternehmen in Nachfolge des Mitsui Zaibatsu
 Mitsui Bussan, einen japanischen Mischkonzern
 Mitsui Fudōsan, ein japanisches Immobilienunternehmen
 Mitsui Seiki Kōgyō, ehemaliger japanischer Automobilhersteller

Mitsui ist der Familienname folgender Personen:

 Aika Mitsui (* 1993), japanische Sängerin
 Hideki Mitsui (* 1963), japanischer Drehbuchautor
 Risako Mitsui (* 1993), japanische Synchronschwimmerin
 Mitsui Seiichirō (1867–1949), japanischer Militär und Politiker
 Wakio Mitsui (1942–2021), japanischer Politiker
 Yōko Mitsui (1936–2014), japanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Mizui